

Geografia 
 Isola di Rainer – isola russa nell'Oceano Artico che fa parte della Terra di Zichy nell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe

Onomastica 
 Rainer – variante tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Raniero

Persone 
 Angelika Rainer (1986) – arrampicatrice italiana
 Adam Rainer (1899-1950) – unica persona ad essere stata affetta sia da nanismo che da gigantismo
 Arnulf Rainer (1929) – performance artist, fotografo e pittore austriaco
 Christian Rainer (1976) – musicista, cantante e artista italiano
 Edi Rainer (...–1936) – alpinista austriaco
 Friedrich Rainer (1903-1947) – politico austriaco
 Karl Rainer (1904-1987) – calciatore austriaco
 Luise Rainer (1910-2014) – attrice tedesca
 Reinhold Rainer (1973) – ex slittinista italiano